Emmo ist der Name folgender Personen:

 Theodor Bail (1833–1922), deutscher Botaniker und Mykologe
 Emmo Diem (1934–2022), österreichischer Musikprofessor
 Emmo Langer (1891–1949) österreichischer Musikprofessor
 Emmo Lempert (* 1953), Produzent der Studio Hamburg Serienwerft
 Georg Hans Emmo Wolfgang Hieronymus (1846–1921), deutscher Botaniker
 Siegfried Emmo Eulen (1890–1945), deutscher Offizier
 Wulf Emmo Ankel (1897–1983), deutscher Zoologe, Meeresbiologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Emo (Begriffsklärung)